Захер (, ) — багатозначне поняття, яке походить від німецького/австрійського прізвища.
 Захер — відомий у світі шоколадний торт
 Захер — готель у Відні.

Персоналії 

 Анна Захер — австрійська підприємниця.
 Леопольд фон Захер-Мазох — австрійський письменник.
 Пауль Захер — швейцарський диригент.

Німецькі прізвища
Австрійські прізвища